

Hydronymes 
L'Ouvèze est le nom de deux rivières du sud-est de la France, toutes deux affluents du Rhône :

 l’Ouvèze qui coule dans les départements de la Drôme et du Vaucluse et arrose Vaison-la-Romaine ;
 l’Ouvèze qui coule dans le département de l'Ardèche et arrose Privas.